Баласоте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 65,09 км². Население — 2448 человек (на 2010 год). Расстояние — 32 км до административного центра провинции.

 Бича из Баласоте — уникальный памятник иберской культуры.

Население

Примечания

Муниципалитеты Альбасете